Jahja I – sułtan z dynastii Idrysydów (848-864) 
 Jahja I – władca hafsydzki (1228-1249)
 Jahja I ibn Barakat – szarif Mekki (1718-1719)